Blauwe geelsnavelmalkoha
 Groene geelsnavelmalkoha
 Grote groensnavelmalkoha
 Indische malkoha
 Kleine groensnavelmalkoha
 Raffles' malkoha
 Roestbuikmalkoha
 Roodbrauwmalkoha
 Roodbuikmalkoha
 Roodsnavelmalkoha
 Roodwangmalkoha
 Schubhalsmalkoha
 Sulawesimalkoha
 Zwartbuikmalkoha